Kutscherenko (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Kristina Michailowna Kutscherenko (* 1998), russische Theater- und Filmschauspielerin sowie Ballerina
 Oleg Kutscherenko (* 1968), sowjetischer beziehungsweise deutscher Ringer
 Olga Sergejewna Kutscherenko (* 1985), russische Weitspringerin
 Wiktor Kutscherenko (1931–1996), Vorsitzender des Exekutivkomitees der Arbeiterdeputierten von Mariupol
 Wladimir Alexejewitsch Kutscherenko (1909–1963), sowjetischer Bauingenieur und Politiker